Irkut kan henvise til:
 Irkut (flod) - en flod i Rusland.
 Irkut (selskab) - en flyfabrik i Rusland.